L’unité pastorale des Trois Vignes est une entité catholique qui regroupe trois paroisses du doyenné de Bruxelles-Ouest :
 Paroisse du Christ-Roi dans le quartier du Mutsaard à Laeken.
 Paroisse Saints-Pierre et Paul à Neder-Over-Heembeek.
 Paroisse Pacem In Terris, paroisse francophone de Beauval sur la commune néerlandophone de Vilvorde.

Elle était anciennement appelée Unité pastorale de Laeken-Est.

Lien externe
Site de l’unité pastorale des Trois Vignes

Références 

Vicariat de Bruxelles
Mutsaard
Neder-Over-Heembeek
Vilvorde
Trois Vignes